Peterskopf ist Name oder Namensbestandteil von Bergen in Deutschland (sortiert nach Höhe):

 Peterskopf (Brünnstein) (1634,2 m), Hauptgipfel des Brünnstein im Mangfallgebirge nahe Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Peterskopf (Kellerwald) (506,6 m), im Kellerwald bei Hemfurth-Edersee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Peterskopf (Haardt) (493,5 m), in der Haardt (Pfälzerwald) in der Waldgemarkung von Freinsheim (Kallstadt), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Peterskopf (425,1 m), in der Haardt (Pfälzerwald) bei Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Petersberg